Night Train (с англ. - Ночной поезд) — мини-альбом британской группы Keane, релиз которого состоялся 10 мая 2010 года.

Об альбоме 
Материал для альбома создавался в процессе мирового турне в поддержку альбома Perfect Symmetry в 2008-2009-х годах. "Night Train" можно назвать самой необычной работой Keane - в него вошли песни с элементами рэпа (Stop for a Minute и Looking Back) и вокала на японском (Ishin Denshin). В остальном, стиль звучания схож с альбомом Perfect Symmetry. Исключением является композиция "My Shadow", исполненная в духе классического Keane.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Keane

Альбомы Keane
Альбомы Island Records